Spinilimosina är ett släkte av tvåvingar. Spinilimosina ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppflugor
Spinilimosina